Порива́й — українське прізвище.

Відомі носії 
 Поривай Ірина Володимирівна — українська співачка, більш відома під псевдонімом Руся.
 Поривай Людмила Іванівна — Заслужена артистка України, мати Наташі Корольової.
 Поривай Наталія Володимирівна  — справжнє ім'я Наташі Корольової — радянської і російської естрадної співачки українського походження, Заслуженої артистки Росії.